Курганье — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Викторовского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 24 км к югу от Красного, в 25 км южнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино), на берегу реки Ржавка. В 42 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)